IIS kan syfta på:

 IIS – en webbserverprogramvara från Microsoft, se Internet Information Services
 IIS – ansvarar för den svenska toppdomänen .se, se Stiftelsen för Internetinfrastruktur